Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1979 nastoupilo osm hráčů. Turnaj poprvé vyhrál Američan John McEnroe, když ve finále porazil švédského tenistu Björna Borga po setech 7–5, 4–6, 6–2 a 7–6.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1979
Sport v USA v roce 1979